Почётный гражданин — звание, которое присваивается высшим руководящим органом территории, населённого пункта/города (городская дума, мэрия, городской совет и тому подобное) в качестве награды (поощрения) за заслуги перед этой территорией, населённым пунктом (городом и так далее) и символизирует «исключительную форму выражения признательности и благодарности (…) общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».

Города нередко предоставляли это звание различным лицам, известным своими заслугами, но как почётный титул, он не был сопряжен ни с какими обязанностями и его статус не регулировался законодательно.

История 
Звание «почётный гражданин» было весьма широко распространено в Российской империи и СССР; присваивается как населёнными пунктами Российской Федерации (также некоторыми субъектами федерации), так и других стран.

При этом в Российской империи также существовало сословие почётных граждан, которое функционировало по иным принципам, чем звание (см. статью «Почётное гражданство»).

В городах Казахстана 

 Почётный гражданин Актобе
 Почётный гражданин Астаны
 Почётный гражданин Караганды
 Почётный гражданин Кокшетау
 Почётный гражданин Уральска
 Почётный граждане Экибастуза
и так далее.

В городах России 

 Почётный гражданин Москвы
 Почётный гражданин Санкт-Петербурга
 Почётный гражданин Великого Новгорода
 Почётный гражданин города Владимир
 Почётные граждане Волгограда
 Почётный гражданин Екатеринбурга
 Почётный гражданин Казани
 Почётный гражданин Кирова
 Почётные граждане Нижнего Новгорода
 Почётные граждане Петрозаводска
 Почётные граждане Самары
 Почётные граждане Севастополя
 Почётный гражданин Смоленска
 Почётный гражданин Томска
Почётные граждане Уфы
 Почётные граждане Ярославля

В субъектах России 

 Почётный гражданин Московской области
 Почётный гражданин Свердловской области
 Почётный гражданин Тверской области
 Почётный гражданин Томской области
 Почётный гражданин Тульской области
 и так далее.

В городах Украины 

 Почётный гражданин Донецка
 Почётные граждане Киева
 Почётные граждане Кропивницкого
 Почётный гражданин Мариуполя
 Почётные граждане Одессы
 и так далее.

В странах мира 

Лица, получившие звание почётного гражданина, также могут быть лишены этой награды, «в случае совершения им действий, несовместимых с этим высоким званием, порочащих его как человека, гражданина и общественного деятеля».

См. также 
 Почётные граждане (сословие) в Российской империи
 Почётное гражданство
 Почётные звания СССР
 Почётные звания РСФСР

Примечания

Ссылки 

 :Категория:Почётные граждане по странам
 :Категория:Почётные граждане городов России
 :Категория:Почётные граждане субъектов Российской Федерации